

Biografia 
Enrichetta di Nevers o Enrichetta Gonzaga di Clèves, a volte denominata Maria Enrichetta fu la seconda figlia di Ludovico Gonzaga-Nevers (1539-1595), duca di Nevers e Rethel e di Enrichetta di Nevers (1542-1601). Ebbe come padrino al suo battesimo il conte d'Angiò Enrico, figlio di Enrico II, che fu poi re Enrico III di Francia.

Si sposò nel febbraio del 1599 con Enrico di Mayenne. Essi non ebbero figli.

Enrichetta morì di parto a Parigi nel 1601, giorno del suo 30º compleanno.

Ascendenza

Voci correlate 
Gonzaga-Nevers
Gonzaga

Collegamenti esterni 

Maria Enrichetta di Nevers